El término Liga Japonesa de Fútbol puede hacer referencia a:

 La , o JSL, liga de fútbol amateur de máxima categoría en Japón entre 1965 y 1992;
 La antigua , liga de fútbol de segunda división de Japón que existió desde 1992 hasta 1998;
 La nueva , o JFL, actual liga de fútbol de cuarta categoría de Japón.